Artova (district), een Turks district in de provincie Tokat
 Artova (stad), een stad in het Turkse district Artova